Magyar kan syfta på:
 Magyarer,  ett folkslag som främst bor i dagens Ungern samt i dess grannländer, se ungrare.
 A magyar nyelv, ett finsk-ugriskt språk som framför allt talas i Ungern, se ungerska.

Personer
László Magyar (1818–1864), ungersk upptäcktsresande
Richard Magyar (1991–), svensk fotbollsspelare
Zoltán Magyar (1953–), ungersk gymnast